Esmolfe puede referirse a:
 Esmolfe, aldea española de la parroquia de Asma, municipio de Carballedo, provincia de Lugo, Galicia..
 Esmolfe, freguesia portuguesa del municipio de Penalva do Castelo, distrito de Viseu.